La rue de Fontenay désigne notamment :
 la rue de Fontenay (Châtillon) ;
 la rue de Fontenay (Fontenay-sous-Bois) ;
 la rue de Fontenay (Sceaux) ;
 la rue de Fontenay (Vincennes).